

Geografia 
 Luján – città dell'Argentina
 Luján – fiume dell'Argentina
 Partido di Luján – dipartimento (partido) dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires

Persone 
 Abelardo Luján Rodríguez – politico e militare messicano
 Ben R. Luján – politico statunitense
 Eduardo Luján Manera – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Gonzalo Luján – calciatore argentino
 J. Enrique Lujan – co-scopritore dell'eponima sindrome di Lujan-Fryns
 José Luján – calciatore peruviano
 Nahuel Luján – calciatore argentino

Religione 
 Nostra Signora di Luján – icona del XIV secolo ritenuta miracolosa